Мартіна Хінгіс і Флавія Пеннетта були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.

Дарія Касаткіна і Олена Весніна виграли титул, у фіналі перемігши пару Ірина-Камелія Бегу і Моніка Нікулеску з рахунком 6–3, 6–7(7–9), [10–5].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

2015
Кубок Кремля, парний розряд